Bentivoglio steht für:

 Bentivoglio (Emilia-Romagna), italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Bologna

Bentivoglio ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Galeazzo Bentivoglio oder Antonio Bentivoglio (um 1390–1435), italienischer Adeliger und Herr von Bologna (1420)

 Ercole Bentivoglio (1459–1507), italienischer Adeliger und Condottiere
 Fabrizio Bentivoglio (* 1957), italienischer Schauspieler
 Francesca Bentivoglio (1468–1504), Gattin von Galeotto Manfredi, Herr von Faenza

 Guido Bentivoglio (1579–1644), italienischer Kardinal
 Guido Luigi Bentivoglio (1899–1978), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Catania
 Mirella Bentivoglio (1922–2017), italienische Poetin der Visuellen und Konkreten Poesie
 Sante Bentivoglio (1424–1463), italienischer Adeliger und Herr von Bologna (1445–1463)
 Sean Bentivoglio (* 1985), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Simone Bentivoglio (* 1985), italienischer Fußballspieler